

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Darby – città della Contea di Ravalli, Montana
Darby – borough della Contea di Delaware, Pennsylvania

Onomastica 
Darby – prenome inglese

Altro 
Darby – personaggio de I miei amici Tigro e Pooh
Cesare Darby –  militare e aviatore italiano, che come capitano pilota del Corpo aeronautico militare fu un pioniere dell'aviazione da bombardamento italiana durante la prima guerra mondiale, insignito di due medaglie d'argento, una di bronzo al valor militare e due Croci al merito di guerra